

Accezioni comuni 
 Serre – plurale di serra

Geografia

Francia 
 Serre-Nerpol – comune francese del dipartimento dell'Isère, nella regione del Rodano-Alpi
 Serre-les-Sapins – comune francese del dipartimento del Doubs, nella regione della Franca Contea
 Serre-les-Moulières – comune francese del dipartimento del Giura, nella regione della Franca Contea
 Serre – fiume francese

Italia 
 Serre – comune italiano della provincia di Salerno
 Serre – frazione di Angrogna nella città metropolitana di Torino
 Serre – frazione di Salza di Pinerolo nella città metropolitana di Torino
 Serre – frazione di Crissolo in provincia di Cuneo
 Serre – frazione di Picinisco in provincia di Frosinone
 Serre di Rapolano – frazione di Rapolano Terme in provincia di Siena
 Serre calabresi – gruppo montuoso della Calabria
 Serre salentine – elemento collinare della Puglia

Persone 
 Gautier Serre – noto come Igorrr – compositore francese
 Henri Serre – attore francese
 Jean-Pierre Serre – matematico francese

Altro 
 Arcidiocesi di Serre – diocesi soppressa della Chiesa Cattolica, nella Macedonia

Pagine correlate 
 Serra (disambigua)